Şıxlı – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Şıxlı – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Şıxlı – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian